SLC12A8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 714 амінокислот, а молекулярна маса — 78 239.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт іонів, транспорт, транспорт калію, симпортний транспорт, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з калію, хлоридом. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки